Cozmești (Iași) ;
 Cozmești (Vaslui) ;